Марк Фабий Амбуст (; V — IV века до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Фабиев, военный трибун с консульской властью 381 и 369 годов до н. э.

Биография 
Марк Фабий был сыном четырёхкратного военного трибуна Кезона Фабия Амбуста. О его деятельности во время первого трибуната ничего не известно: единственную шедшую тогда войну (с вольсками) сенат вне порядка поручил ведению Марка Фурия Камилла.

Дальнейшую деятельность Марка Фабия римские историки связывают с его дочерьми: младшая из них, выданная за плебея, завидовала старшей, чей муж-патриций пользовался почестями как военный трибун. Фабия это подтолкнуло к разработке ряда законодательных инициатив, предполагавших доступ плебеев к консульской должности, ограничение крупной земельной собственности и облегчение положения должников и выдвинутых в народном собрании в 375 году до н. э. двумя трибунами — зятем Фабия Гаем Лицинием Столоном и Луцием Секстием Латераном.

Сам Марк Фабий открыто поддержал эти законопроекты только в 369 году, во время своего второго трибуната. В это время военные трибуны вели осаду Велитр, начатую ещё год назад, но Фабий находился в Риме, стараясь совместно с Секстием и Лицинием настроить в пользу законопроектов самых видных сенаторов. В конце концов «он вырвал у сената, хотя и против его воли, равное участие плебеев в магистратуре».

В 363 году до н. э. Марк Фабий стал цензором совместно с Луцием Фурием Медуллином, его коллегой по первому трибунату.

Потомки 
У Фабия было две дочери. Старшая стала женой патриция Сервия Сульпиция Претекстата, четырежды избиравшегося военным трибуном, младшая — женой плебея Гая Лициния Столона, народного трибуна и позже консула.

Примечания 

Фабии Амбусты